Karl Wenk ist der Name folgender Personen:

* Karl Wenk (Politiker, 1825) (1825–1889), österreichischer Politiker, MdL Mähren 
 Karl Wenk (Politiker, 1887) (1887–1985), deutscher Politiker (SPD, SED), Oberbürgermeister von Freital
 Karl Wenk (Sportschütze) (* 1934), deutscher Sportschütze